MFM est un sigle qui signifie :
 MFM Radio, anciennement nommée  Montmartre FM et auparavant Radio Montmartre, une radio FM initialement créée à Paris, et diffusant dans de nombreuses villes en France.
 , un codage linéaire utilisé dans la plupart des formats de disquettes et sur d’anciens disques durs.
 Marie-Françoise Marais, présidente de la Hadopi et magistrat de la Cour de cassation.
 MFM, le code aéroport IATA de l’aéroport international de Macao.
 MAROC FM, un réseau de stations de radios au Maroc (MFM ATLAS à Marrakech et Essaouira, MFM SOUSS à Agadir et région et MFM SAISS à Fès Meknès) détenues par le groupe média  (radio, presse, affichage urbain).
 MADRAS FM, station de radio en Guadeloupe (Antilles françaises) qui émet sur 92,9 et 92,5 sur tout le département de la Guadeloupe.
 MFM TV ou MADRAS FM TV, chaîne de télévision disponible en Guadeloupe (Antilles françaises) et en Métropole (Freebox TV, La TV d'Orange et Bbox TV).
 MFM, station de radio privée en Tunisie qui émet sur 94,6 à Sousse, Monastir, Kairouan et Hammamet, et sur 91,0 à Mahdia.
 Myofasciite à macrophages, une maladie découverte en 1993 dont les signes cliniques n'ont pas encore été précisément définis.

Homonymie d'acronyme